Hortus Eystettensis, un orto botanico nella città di Eichstätt (Germania)
Hortus Eystettensis, un erbario realizzato da Basilius Besler nel 1613